Grand Combin (masyw)
 Grand Combin de Grafeneire
 Grand Combin de la Tsessette